Fernando Machin se puede referir a:
 Francisco Machín Domínguez, futbolista español conocido como Machín (1917-1979).
 Francisco Machín Fernández de la Puente, futbolista español conocido como Paco (1958-).